Milos Raonic era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in semifinale da Grigor Dimitrov.

Dimitrov si è poi aggiudicato il titolo battendo in finale Kei Nishikori con il punteggio di 6–2, 2–6, 6–3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Milos Raonic (semifinale)
  Stan Wawrinka (semifinale)
  Kei Nishikori (finale)
  Dominic Thiem (quarti di finale)

  Rafael Nadal (quarti di finale)
  Lucas Pouille (secondo turno, ritirato)
  Grigor Dimitrov (campione)
  David Ferrer (secondo turno)

Wildcard 

  Samuel Groth (secondo turno)
  Jordan Thompson (quarti di finale)

  Elias Ymer (primo turno)

Qualificati 

  Alex De Minaur (primo turno)
  Jared Donaldson (secondo turno)

  Ernesto Escobedo (primo turno)
  Yoshihito Nishioka (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2017